(1928-1999), botaniste argentine, dont l’abréviation botanique officielle est A.M.Ragonese ;
 (1909–1992), botaniste argentin, dont l’abréviation botanique officielle est Ragonese ;
Isabella Ragonese (née en 1981), actrice italienne ;
 (née en 1986), joueur américain de crosse ;
 (née en 1957), actrice allemande.